Chevillotte steht für:

 Louise Chevillotte (* 1999), französische Theater- und Filmschauspielerin.
 La Chevillotte,  französische Gemeinde